Sedlecký potok (Sedletzer Bach) ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Sedlecký potok (Lausitzer Neiße), Zufluss der Lausitzer Neiße
 Sedlecký potok (Mastník), Zufluss des Mastník
 Sedlecký potok, Seitenarm des Bílý potok, Oberlauf des Radomilický potok
 Sedlecký potok (Želivka), Zufluss der Želivka
 Sedlecký potok (Niklasgraben), Zufluss der Thaya